Соколов Іван Георгійович — український та російський математик і педагог, професор, науковець Львівського університету.
 Соколов Іван Дмитрович — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології рослин Луганського національного аграрного університету.
 Соколов Іван Захарович — партійний діяч УРСР.
 Соколов Іван Іванович (1823–1910) — маляр і графік.
 Соколов Іван Іванович (1865–1939) — візантиніст, історик церкви.
 Соколов Іван Михайлович (1900 — 1982)  — радянський воєначальник, генерал-полковник авіації.